Een verkeersweg:
N17 (België)
N17 (Frankrijk)
N17 (Ierland)
N17 (Luxemburg)
N17 (Oekraïne)
N17 (Zuid-Afrika)
N17 (Zwitserland)